Ortsname:

 Ort in der Bretagne, Frankreich, siehe Bulat-Pestivien

Familienname:

 Rade Bulat (1920–2013), jugoslawischer General und Politiker
 Tihomir Bulat (* 1974), kroatischer Fußballtorhüter
 Viktor Bulat (* 1971), weißrussischer Kugelstoßer